Columba – rodzaj ptaka z podrodziny gołębi
 Columba Blango – sierraleoński lekkoatleta
 Columba Macbeth-Green – australijski biskup rzymskokatolicki